Појам Двина може да се односи на:
 Западна Двина, река у Летонији и Русији
 Северна Двина, реке у Русији
 Р-12 Двина, балистичка ракета
 С-75 Двина, ракета земља-ваздух